Tir (god) - godheid in the Armeense mythologie
 TIR of Transports Internationaux Routiers - internationaal verdrag om de administratieve lasten van internationaal vrachtverkeer te verminderen
 Stedelijke Schietbaan of Den Tir - monument in Antwerpen, België
 Tír na nÓg - plaats in de Ierse mythologie
 Týr - godheid in de Noorse mythologie
 TIR - ISO 639 code voor Tigrinya (taal)
 TIR - IATA-code voor Vliegveld Tirupati